Mistrzostwa Ameryki Południowej w piłce siatkowej - turniej siatkarski organizowany przez CSV od 1951 r., w którym udział biorą narodowe reprezentacje państw południowoamerykańskich. Od 1967 r. mistrzostwa rozgrywane są co 2 lata. Mistrzostwa Ameryki Południowej w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn odbywają się w tym samym miejscu i czasie. Mistrzostwa Ameryki Południowej mężczyzn 32 na 33 razy wygrała reprezentacja Brazylii. Nie wystartowała ona jedynie podczas mistrzostw w 1964 r. w Buenos Aires - wtedy pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Argentyny.

Mężczyźni

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Kobiety

Medalistki

Klasyfikacja medalowa 

!